Tre eller 3 kan syfta på

 3 (tal) – ett tal
 3 – ett normalår i den julianska kalendern
 3 f.Kr. – ett normalår i den julianska kalendern
 3 (varumärke) – ett varumärke av mobiloperatören Hi3G Access AB
 3 (musikgrupp) – en musikgrupp
 3 Juno – en asteroid
 3 (album med Soulfly) – ett album av Soulfly
 Tre (musikalbum) – ett album av Archimedes badkar
 ¡Tré! – ett album av Green Day
 3 (musikalbum av Lillasyster)
 3 (sång) – en sång producerad av Max Martin, framförd av Britney Spears

Se även 
 3D
 TLA – three-letter acronym
 Triss – flera betydelser
 De tre kungadömena
 De tre representationerna